John Toland kan betrekking hebben op:
John Toland (filosoof) (1670-1722), Iers-Brits filosoof en theoloog
John Toland (historicus) (1912-2004), Amerikaans historicus en schrijver
John "Tank" Toland, Amerikaans worstelaar